Африканская пара Кара Блэк / Лизель Хубер — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — Чжэн Цзе и Янь Цзы — защищали свой титул, но уступили в полуфинале.

Общая информация 
Кара Блэк лишь к девятому участию в парном турнире австралийского турнира Большого шлема смогла пробиться в финал. В США она дошла до титульного матча с третьей попытки, в Великобритании и Франции — с седьмой.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Полуфинал)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Полуфинал)
  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Первый раунд)
  Динара Сафина /  Катарина Среботник (Третий раунд)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Меганн Шонесси (Четвертьфинал)
  Натали Деши /  Вера Звонарёва (Третий раунд)

 Корина Морариу /  Ренне Стаббс (Первый раунд) 
 Анабель Медина Гарригес /  Саня Мирза (Третий раунд) 
 Марион Бартоли /  Шахар Пеер (Первый раунд) 
 Мария Елена Камерин  Жисела Дулко (Третий раунд) 
 Елена Лиховцева  Елена Веснина (Первый раунд) 
 Елена Дементьева /  Флавия Пеннетта (Третий раунд) 
 Жанетта Гусарова /  Елена Янкович (Первый раунд) 
 Элени Данилиду  Ясмин Вёр (Третий раунд) 
|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые